Clypeosphaerulina är ett släkte av svampar. Clypeosphaerulina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Clypeosphaerulina